Koskelosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koskelosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Koskelosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Koskelosaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Koskelosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,55, long 29,38), 
 Koskelosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,64, long 27,61), 
 Koskelosaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar